Parana